Madison har flere betydninger:
 James Madison – USA's 4. præsident

 Madison er navnet på flere steder i USA
 Madison, Alabama
 Madison, Arkansas
 Madison, Californien
 Madison, Connecticut
 Madison, Florida
 Madison, Georgia
 Madison, Illinois
 Madison, Indiana
 Madison, Kansas
 Madison, Maine
 Madison, Minnesota
 Madison, Mississippi
 Madison, Missouri
 Madison, Nebraska
 Madison, New Hampshire
 Madison, New Jersey
 Madison, New York
 Madison (New York landsby)
 Madison (New York by)
 Madison, North Carolina
 Madison, Ohio
 Madison, Pennsylvania
 Madison, South Dakota
 Madison, Tennessee
 Madison, Virginia
 Madison, West Virginia
 Madison, Wisconsin – hovedstaden i den amerikanske delstat Wisconsin

 Madison Township
 Madison Heights

Øvrige betydninger 
 Madison – den engelske betegnelse for parløb, en disciplin inden for banecykling